Phenomedia Publishing GmbH (раньше Phenomedia AG) — компания, которая специализируется на разработке компьютерных игр. Расположена в городе Бохум, Германия. Компания известна сериями игр Moorhuhn, Sven, Catch the Sperm и многими другими. Ведущий сотрудник компании — Франк Цимлински.

История 
Компания была основана в ноябре 1999 года, до этого времени работала как Art Department Werbeagentur GmbH. 

Название для самой известной серии игр компании, Moorhuhn, было придумано от совмещения двух немецких слов  «moor» () и «huhn» (). Персонаж этой же серии игр является и талисманом компании. Композитором всей коллекции от Phenomedia является Нильс Фритзе. 

Phenomedia специализируется преимущественно на разработке небольших, казуальных игр для игровых консолей и ПК.

Ссылки 
 

 
 

Производители компьютерных игр Германии